Älvsby eller Älvsbyn kan syfta på:

 Älvsby socken – en socken i Norrbotten
 Älvsby landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1874–1968
 Älvsby församling – en församling i Pite kontrakt i Luleå stift
 Älvsby kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Älvsby församling
 Älvsby distrikt – ett distrikt i Älvsbyns kommun och Norrbottens län 2016–
 Älvsby IF – en idrottsförening från Älvsbyn
 Älvsbyn – en tätort i Norrbotten och centralort i Älvsbyns kommun
 Älvsbyns municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Älvsby landskommun 1933–1948
 Älvsbyns köping – en kommun i Norrbottens län 1948–1970
 Älvsbyns kommun – en kommun i Norrbottens län 1971–